een onderdeel op de klassieke Olympische Spelen, zie pentatlon (oudheid)
 de moderne vijfkamp
 een atletiekonderdeel dat alleen indoor wordt beoefend, zie vijfkamp